Plac Zwycięstwa (dt. „Siegesplatz“) ist der Name folgender Plätze in Polen:

 Plac Zwycięstwa (Bielsko-Biała)
 Plac Zwycięstwa (Łódź)
 Plac Zwycięstwa (Piła)
 Plac Zwycięstwa (Słupsk)
 Plac Zwycięstwa (Szczecin)
 Plac Zwycięstwa, ein früherer Name des Plac marsz. Józefa Piłsudskiego (Warschau)